SH2B2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 632 амінокислот, а молекулярна маса — 67 738.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки